Хващёвка (Хвощовка, ) — упразднённая деревня, находившаяся в составе Вендорожского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Красная Слобода, Зелёная Слобода, Дубинка.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Могилёвского района